Юрий Михайлович Слонов (1906—1981) — советский композитор-песенник. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1977).

Биография 
Родился 14 июля 1906 года в Москве.

 В 1936 окончил Московскую консерваторию по классу композиции А. Н. Александрова.
 В 1925—1930 — киноиллюстратор в клубе им. Профинтерна в Москве.
 В 1930—1940 — заведующий музыкальной частью ТЮЗа в Москве.

Первые музыкальные произведения были написаны главным образом в жанре лёгкой танцевальной музыки — фокстроты, танго, вальсы и др. (издавались в 1926-30 гг под псевдонимом «Юрий Грин»).

Участник Великой Отечественной войны. В самом начале войны Юрий Слонов в числе других московских композиторов добровольно вступил в ряды Военно-Морского Флота и прослужил всю войну на Черноморском Флоте, имел звание техника-интенданта первого ранга (на момент награждения орденом Красной Звезды в 1943 году).

Написал ряд песен на морскую тематику, чему особенно способствовала его командировка в 1941 году вместе со своим другом Борисом Мокроусовым на Черноморский флот, где они участвовали в обороне Севастополя.

Лучшая песня Слонова о море — это всем известная «Шумит волна, звенит струна» на слова В. Малкова. Она настолько полюбилась слушателям, что стала народной и застольной. Известны и другие его песни, среди которых интересна история песни «Медсестра Анюта». Из танцевальной музыки в послевоенное время были популярны его романтические танго «Звездный свет» и «Я жду тебя», вальс «Весенний вечер».

Умер 19 ноября 1981 года в Москве. Похоронен на  (3 уч.).

Семья 
 Прадед — Иван Васильевич Слонов, крестьянин с. Непецино.
 Дед — Аким (Иоаким) Иванович Слонов (р. 1848).
 Бабушка — Анна Ивановна Слонова, урожд. Яковлева (р. 1849), родом из Орловской губернии, служила смотрителем в Народном доме Харькова.
 Отец — Михаил Акимович Слонов (1869—1930), русский певец, композитор и педагог.
 Мать — Анна Тимофеевна Слонова, урожд. Соловьёва (ум. 1923), стенографистка.
 Супруга — Татьяна Александровна Слонова, урожд. Кутузова.

Награды 
 За самоотверженную работу на флоте в годы войны был награждён орденом Красной Звезды.

Примечания

Ссылки 
 Данные на сайте Биография. Ру
 Авторы и исполнители на сайте SovMusic.ru: Юрий Слонов
 Юрий Слонов
 Слоновы

Выпускники Московской консерватории
Похороненные на Ваганьковском кладбище
Моряки Великой Отечественной войны